Ljubić est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ljubić, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Ljubić, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica ;
Ljubić, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.